Wees (kind)
 Weeskind (typografie)
 Catocala, een nachtvlindersoort